Loaded bezeichnet:

 Loaded (2004), US-amerikanischer Actionfilm
 Loaded (2008), US-amerikanischer Low-Budget-Thriller
 Loaded (Album), Studioalbum von The Velvet Underground
 Loaded (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Loaded (Zeitschrift), britisches Männermagazin
 Loaded (Computerspiel), SF-Computerspiel aus dem Jahr 1995 
 Lil Loaded (US-amerikanischer Rapper)